Der Begriff Bodenforschung ist nicht eindeutig definiert und wird in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet:
 in der Bedeutung Bodenkunde (organischer Boden)
 für oberflächennahe Geologie, insbesondere Baugeologie
 für archäologische Bodenuntersuchungen, siehe Survey (Archäologie)
 in der Bedeutung Bodenmechanik (Festigkeitslehre).

Siehe auch:
 Reichsamt für Bodenforschung (Berlin, 1939–1945)
 Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hannover, 1959–2005)
 Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
 Archäologische Prospektion